Игино — название населённых пунктов в России:

 Игино — село в Фатежском районе Курской области.
 Игино — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Игино — деревня в Сосковском районе Орловской области.